Municipis del Pallars Sobirà:
Esterri d'Àneu
Esterri de Cardós